Jagt har flere betydninger:
 Jagt – på dyr
 Jagt (begær)

Se også
 Yacht – en skibstype der udtales "jagt"
 Malk de koijns Jagt. Jagt er en sang af den danske hiphop gruppe Malk de koijn